Roa kan syfta på:
 Roa (släkte) – ett släkte av fiskar

Geografi

Indonesien 

 Desa Roa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Norge 

 Roa, Norge, centralort i Lunners kommun,

Spanien 

 Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,